Altaiskoje  (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Altaiskoje, Dorf in der Region Altai, Verwaltungssitz des Altaiski rajon
 Altaiskoje (Tabunski), Dorf in der Region Altai, Tabunski rajon
 Altaiskoje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Gurjewsk (ehemals Schulkeim, Kreis Labiau, Ostpreußen)